Milanovac je lahko:
 Milanovac, Crnac (Hrvaška)
 Milanovac, Virovitica (Hrvaška)
 Milanovac, Velika (Hrvaška)
 Milanovac, Žagubica (Srbija)